

Patronyme

 Jules Chanoine (1835-1915), général français ;
 Julien Chanoine (1870-1899), officier et explorateur français.
 Marie Jacques Henri Chanoine est un officier de cavalerie français né le  à Tours, général de brigade mort pour la France en 1944 à Grenoble.
 Jacques Henri Chanoine, né le 8 mars 1805 à Saint-Thibault (Aube) et mort le 23 septembre 1876 à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), est un ingénieur français, inspecteur général honoraire des Ponts-et-Chaussées, inventeur du barrage à hausse mobile portant son nom.

Toponyme

 Musée Chanoine Puissant, musée belge d’armes, de ferronnerie et de meubles anciens à Mons.

Autres 
 Boizel Chanoine Champagne, producteur de champagne ;
 Chanoine, membre du clergé attaché au service d'une église ;
 Chanoine, tuyau décoratif muet de façade d’orgue ;
 Chapitre de chanoines, collège de clercs  attachés à une cathédrale ou à une collégiale ;
 Champagne Chanoine Frères, maison de Champagne de Reims ;
 Mission Voulet-Chanoine, expédition française de conquête coloniale du Tchad.